Wilhelm Borchert (* 1897 in Nahrstedt; † 1975) war ein deutscher Landwirt und Kirchenfunktionär.

Leben 

Borchert war seit 1925 Mitglied des Stahlhelms und der Deutschnationalen Volkspartei. 1943 wurde er verwundet und als Major entlassen. Er zählte zu den anerkannten altmärkischen Tierzüchtern.

Als Mitglied der Bekennenden Kirche wurde er 1946 in die vorläufige Leitung der Kirchenprovinz Sachsen berufen.

Borchert wendete sich aktiv gegen die Repressionspolitik der DDR, besonders gegen die Gründung von Genossenschaften und die Verfolgung von Christen, und verbüßte mehrere Haftstrafen.

Weblinks 
 Artikel zum DDR-Kirchenkampf 1953
 Borchert bei google.books

Einzelnachweise 

Person (Altmark)
Person (Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen)
Person der Bekennenden Kirche
Deutscher
Geboren 1897
Gestorben 1975
Mann